Dagyab steht für:

 Zhag'yab, den Kreis Dagyab/Zhagyab im Bezirk Qamdo im Autonomen Gebiet Tibet (西藏自治区)
 Dagyab Rinpoche bzw. Dagyab Kyabgön Rinpoche, eine Inkarnationslinie der Gelug-Schule
 Loden Sherab Dagyab (geb. 27. Juli 1940), 9. Dagyab Rinpoche, den zur Gelugpa-Tradition gehörenden tibetisch-buddhistischen Lehrer